Cecil kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cecil (Georgia)
Cecil (Ohio)
Cecil (Wisconsin)

Cecil kan ook verwijzen naar leden van een Engelse adellijke familie:
Cecil, David (†1541)
Cecil, Edward, burggraaf Wimbledon, (1572-1638)
Cecil, Richard (†1552)
Cecil, Thomas, 1e graaf van Exeter, 2e baron Burghley, (1542-1623)
Cecil, William, 1e baron Burghley, (1520-1598)